Бурма се може односити на:

 Мјанмар, држава у југоисточној Азији
 Бурма (накит), врста накита, прстен без украсних додатака